Meth steht für:

 Meth (Insel), eine der australischen Duncan-Inseln
 Methamphetamin, psychoaktive Substanz, als umgangssprachliche Kurzform
 eine seltene Schreibweise von Met (Honigwein)

Namensträger
 Max Meth (1901–1984), österreichisch-amerikanischer Dirigent und Musikdirektor
 Rose Meth (1919–2013), jüdische Widerstandskämpferin

Abkürzung